gmina Opatów – gmina wiejska, powiat kłobucki, woj. śląskie
 gmina Opatów – gmina miejsko-wiejska, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie
dawne gminy
 gmina Opatów – dawna gmina wiejska, powiat kępiński, woj. poznańskie

Zobacz też: gmina Opatowiec, gmina Opatówek, gmina Łęka Opatowska